Een verkeersweg:
N212 (België)
N212 (Frankrijk)
N212 (Nederland), zie Provinciale weg 212
N212 (Zwitserland)